Исаковская — название нескольких населённых пунктов:

Архангельская область 
 Исаковская — деревня в Верхнетоемском районе (Муниципальное образование «Верхнетоемское»).
 Исаковская — деревня в Верхнетоемском районе (Муниципальное образование «Сефтренское»).
 Исаковская — деревня в Верхнетоемском районе (Сельское поселение «Двинское»).
 Исаковская — деревня в Вилегодском районе.
 Исаковская — деревня в Устьянском районе (Муниципальное образование «Ростовско-Минское»; Минский сельсовет).
 Исаковская — деревня в Устьянском районе (Муниципальное образование «Ростовско-Минское»; Ростовский сельсовет).
 Исаковская — деревня в Устьянском районе (Муниципальное образование «Строевское»).

Вологодская область 
 Исаковская — деревня в Вожегодском районе.
 Исаковская — деревня в Тарногском районе.

Ивановская область 
 Исаковская — деревня в Заволжском районе.